Гай Рабирий ():
 Гай Рабирий — древнеримский сенатор
 Гай Рабирий — римский эпический поэт, живший в конце I века до н. э.